Бахичи има више значења:

 Бахичи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахичи, Сијенегита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахичи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику